Дјене може да се односи на:

 Дјене (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Дјене (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала